Diente de león puede referirse a:
 El nombre común de la planta Plantago lanceolata
 El nombre común de la planta Taraxacum officinale.
 El nombre común de la planta Sonchus asper.
 El nombre común de la planta Sonchus oleraceus.
 Quizás quiso decir Diente de Dragón, nombre común de los brotes de la planta Vigna radiata'''''.